Mirto kan verwijzen naar:

 De gemeente Mirto in Sicilië.
 De Sardijnse likeur Mirto